Le qualificazioni del singolare del Croatia Open Umag 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Croatia Open Umag 2009 prevedevano 26 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Marcel Granollers (Qualificato)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (Qualificato)

 Grega Žemlja (ultimo turno)
 Nikola Ciric (ultimo turno)
 Cristian Villagran (primo turno)
 Marek Semjan (secondo turno)

Qualificati 

 Marcel Granollers
 Rubén Ramírez Hidalgo

 Martin Kližan
 Juan Ignacio Chela

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2009
ATP World Tour 2009